Jordan EJ13 — гоночный автомобиль команды   Jordan, участвовавший в Чемпионате мира Формулы-1 сезона  года.

История 
Единственная победа в сезоне  была одержана на Гран-при Бразилии в плохих погодных условиях: гонка была остановлена красным флагом из-за аварии на стартовой прямой и после нескольких дней разбирательств Джанкарло Физикелла был официально объявлен победителем.

Результаты в гонках

Примечания 

Шасси Jordan Формулы-1